Лондоковский известковый завод, (ОАО «ЛИЗ») — ранее существовавший промышленный гигант Дальневосточного федерального округа РФ, предприятие в пос. Лондоко-завод Облученского района Еврейской автономной области, добывавшее полезные ископаемые: известняк и доломит, осуществляет перевозку сырья и готовой продукции. Было одним из крупнейших предприятий Дальнего Востока по производству строительных материалов для дорожной отрасли. Градообразующее предприятие пос. Лондоко-завод, обеспечивало работой большую часть его жителей.

Ликвидация 
Организация ликвидирована: 19 февраля 2010 г.

История 
Свою историю завод отсчитывает с 1937 года, именно тогда началась разработка лондоковского известкового карьера. Вместе с развитием завода рос и развивался поселок Лондоко-завод, образование которого относят к 1938 г. именно тогда он приобретает статус поселка городского типа. Большой организаторский опыт руководства и трудовая закалка коллектива помогли предприятию выжить в условиях экономического кризиса середины 90-х (предприятие имело производственные мощности на 1,2 миллиона тонн муки в год). Мобилизовав весь свой потенциал, компания перепрофилировала оборудование на выпуск строительного и железнодорожного щебня.

В 2007 году был освоен выпуск новой продукции — крупнофракционного камня для облицовки и укрытия искусственных сооружений автомобильных дорог и речных дамб. В перспективных планах управляющей компании — освоение новой сырьевой базы с более высокими физико-механическими характеристиками, которые удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству щебня.

Источники 

 http://www.dorrus.ru/
 История ЕАО. учеб.,-Биробиджан,2009.
 География ЕАО. учеб,-Биробиджан,2008

Промышленные предприятия России
Облученский район
Предприятия Еврейской автономной области